Robinson sous-marin, paru en 1972, est un roman de robinsonade de l'écrivain français Bernard Gorsky.

Résumé 
Après un naufrage, un homme se réveille sur son bateau, qui s’est encastré sur un récif. Il se trouve sur l’île Surprise, îlot corallien du Pacifique sud, manifestement inhabité. Grâce au matériel conservé à bord, il se construit une case entre des cocotiers et s’installe de manière décente. Mais sa nouvelle vie commence vraiment le jour où, s’étant lancé à la poursuite d’une tortue, il découvre les fonds sous-marins.

Son émerveillement est immédiat. Il va désormais consacrer la plupart de son temps à l’exploration du lagon, plongeant et replongeant sans se lasser à la rencontre des créatures qui le peuplent. Il apprend à chasser au harpon, afin de se nourrir, mais ce sont surtout ses yeux et son esprit qu’il entend réjouir en s’immergeant ainsi. Cette activité devient une véritable drogue, au point que, même blessé ou malade, il n’a qu’une idée en tête : y retourner.

À la fin, alors qu’une plongée trop profonde vient de briser son organisme, le narrateur est sauvé par un bateau venu pour la saison de la pêche aux tortues.

Traitement du thème 
Bien qu’il n’y ait pas de progression dramatique dans ce roman, l’intérêt est soutenu par la passion communicative du personnage pour la vie sous-marine. Loin de toute présence humaine, il est dans une relation d’échange (parfois de combat !) avec les animaux qu’il décrit, et éprouve à leur contact toute une gamme d’émotions. Il fait d’eux des personnages à part entière, en les typant et en dessinant le caractère de chacun.

Certains épisodes viennent à bon escient relever le récit : ceux où les explorations du "héros" l'entraînent dans des situations périlleuses, dont il se sort de justesse (le requin-tigre, la passe, la ciguatera.) L'émerveillement est permanent, mais le danger aussi, et le roman y trouve son équilibre. À aucun moment on n'oublie qu'il s'agit d'un monde sauvage, dont la cruauté se manifeste dans plusieurs scènes.

Les chapitres sont brefs (de 4 à 8 pages) et traitent pour la plupart d’une rencontre sous-marine ou d’un acte de survie du naufragé. La table de ces chapitres donne une idée assez précise de leur contenu.

Table des chapitres 
 Le naufrage
 L'installation
 La découverte
 Le barracuda
 L'origine
 Les requins
 La clairière
 La chasse
 Emporté dans la passe
 Un compagnon
 Les physallies
 Le monstre et les naucratès
 Joyeux anniversaire !
 Le prestidigitateur
 La pirogue et les bénitiers
 Maquereaux espagnols et confucius
 La murène
 Lumière pour un homme seul
 Les mantas
 Le requin-tigre
 La perle
 La ciguatera
 Le rémora
 La loi
 Si un cyclone…
 La sirène
 Le bateau
 L'odeur
 Le requin-marteau
 Le cyclone
 Retrouvailles
 Le plus grand des poissons
 Le spectre

Mentions d'édition 
Robinson sous-marin est paru aux éditions Albin Michel. L'achevé d'imprimer indique la date du . Le livre compte 247 pages.

Voir aussi 
 http://plongeur-radin.com/fr/livres-plongee-sous-marine-collection/6825-robinson-sous-marin-bernard-gorsky.html

Roman français paru en 1972
Roman de robinsonnade
Naufrage dans la fiction